François de Coninck (lid Nationaal Congres), Belgisch politicus
 François De Coninck (1810-1878), Belgisch componist
 François De Coninck (roeier), Belgisch roeier